R15 ou R-15 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie 
 La phrase de risque: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Incontinence des matières fécales et troubles apparentés, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Audi R15, une automobile de sport prototype du constructeur allemand Audi.

Transports 
Aéronautique 
 Toumanski R-15, un turboréacteur soviétique.

Automobile
 Renault 15, un modèle du constructeur français Renault.

Route
  Ring belge R15, la ceinture périphérique d'Herentals.

Train
  Ligne R15 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

es:R-15